

Patronyme 

 Lars Zech (né en 1971), sculpteur sur bois allemand ;
 Otto Zech (1886-1965), Generalmajor allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Paul Zech, écrivain allemand ;
 Paul Zech (1932-1998), président de l'université Claude-Bernard Lyon 1 entre 1987 et 1992 ;
 Rosel Zech (née en 1942), actrice allemande ;
 Werner Zech (1895-1981), Generalmajor allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Divers 
 (2623) Zech, astéroïde découvert en 1919.